3-Euro-Münzen werden als Sammler- bzw. Gedenkmünzen von mehreren europäischen Ländern, wie Österreich und Slowenien herausgegeben. In Österreich gibt es zum Beispiel die Reihen „Die bunte Welt der Tiere“ und „Zeitalter der Super Saurier - Saurier der Superlative“.

Die folgende Auflistung führt zu den entsprechenden Ausgabeländern und deren Sammlermünzen-Editionen:
 3-Euro-Münze (Malta), siehe Maltesische Euromünzen #3 Euro
 3-Euro-Münze (Österreich), siehe Österreichische Euromünzen #3 Euro
 3-Euro-Münze (Slowenien), siehe Slowenische Euromünzen #Sammlermünzen

Weblinks 

Euromünzen